Jméno Jan Kříž náleží více osobám:
 Jan Kříž (* 1935) — český historik umění
 prof. JUDr. Jan Kříž (* 1950) — český právník
 Jan Kříž (* 1985) — český herec
 Jan Kříž (* 1996) — český reprezentant ve sportovním lezení na rychlost, bratr Evy Křížové